Comalapa ou San Juan Comalapa, ville du Guatemala
 , ville du Salvador
 Comalapa, ville du Nicaragua